Il termine Hollow, o The Hollow, può riferirsi a:

Cinema e televisione 
 The Hollow – documentario del 1975 diretto da George T. Nierenberg
 The Hollow - La notte di Ognissanti (The Hollow) – film del 2004 diretto da Kyle Newman
 Hollow – cortometraggio del 2007 diretto da Paul Bickel
 The Hollow – cortometraggio del 2007 diretto da Adam Dyess
 The Hollow – cortometraggio del 2008 diretto da Nathaniel Hahn
 The Hollow – cortometraggio del 2008 diretto da Dana Ledoux Miller
 Hollow – film del 2009 diretto da Chris Corey
 Hollow – film del 2011 diretto da Michael Axelgaard
 The Hollow – cortometraggio del 2011 diretto da Travis Burroughs
 The Hollow – cortometraggio del 2012 diretto da Ken Omiya
 The Hollow – cortometraggio del 2012 diretto da Kayman Coons
 The Hollow – film del 2013 diretto da Jack Stanis
 The Hollow – film televisivo del 2015 diretto da Sheldon Wilson
 The Hollow – film del 2016 diretto da Miles Doleac
 The Hollow – miniserie animata del 2018

Fumetti 
 Hollow – personaggio mutante dei fumetti Marvel Comics, precedentemente conosciuto come Penance
 Hollow – esseri immaginari del manga e anime Bleach

Letteratura 
Poirot e la salma (The Hollow) – romanzo di Agatha Christie del 1946

Musica 
 Hollow – singolo dei Pantera del 1992
 The Hollow – singolo degli A Perfect Circle del 2000
 Hollow – singolo degli Alice in Chains del 2013
 Hollow – singolo degli Static-X del 2020